Şəki (stad), een zelfstandige stad in het noorden van Azerbeidzjan;
 Şəki (district), een district in Azerbeidzjan. 
 Kanaat Shaki